Adamis ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Adamis (* 1943), ungarische Songwriterin
 Mihalis Adamis (1929–2013), griechischer Musikwissenschaftler, Chorleiter und Komponist